Henri de Gondi ist der Name folgender Personen:

* Henri de Gondi (Kardinal) (1572–1622), Kardinal, Erzbischof von Paris
 Henri de Gondi (Herzog) (1590–1659), Herzog von Retz